Skuru kan avse:

 Skuru, Pojo kommun – by med hamn och godsstation i Raseborgs kommun i Nyland, fi.: Pohjankuru
Skuru gård –  en gård i Skuru vid Skurusundet i Nacka kommun
 Skuru, Nacka kommun – område i Nacka kommun i Stockholms län 

Pojo